Erythema migrans (kurz EM) steht für:

 Erythema chronicum migrans, Hauterscheinung bei der Lyme-Borreliose
 Erysipeloid, Hauterkrankung